«Эне́ргия» — команда по хоккею с шайбой, существовавшая в городе Кемерово.

История клуба 
Традиционно в Кемерово отдавалось предпочтение хоккею с мячом. Только 19 мая 1997 года была создана Автономная некоммерческая организация ХК «Кемерово». Клуб был включён в регион «Сибирь — Дальний Восток» Первой лиги первенства России и стал проводить матчи в спортивно-концертном комплексе «Октябрьский», вмещающим 5,5 тысяч зрителей.

В октябре 1998 года клуб получил новое название — «Энергия», а в следующем сезоне дебютировал в Высшей лиге чемпионата России, сразу заняв третье место в дивизионе «Восток» и попав в переходной турнир, где занял 5 место.

В 2006 году, после покупки ассоциацией «Алпи» СКК «Октябрьский», клуб проводил игры в посёлке Грамотеино, а затем в марте 2007 года окончательно прекратил существование. Последний свой сезон 2006/2007 клуб проводил в Высшей лиге чемпионата России в «Восточной зоне», после чего из-за финансовых проблем ХК «Энергия» был расформирован.

ДЮСШ «Энергия» 
От команды осталась детско-юношеская спортивная школа «Энергия».

Главный тренеры 

 Лаухин Виктор Сергеевич (1997—1999)
 Якимов Виктор Геннадьевич (1999—2000)
 Семыкин Виктор Иванович (03.07.2000 — 31.01.2005)
 Каменцев Павел Геннадьевич (и.о.) (31.01.2005 — 06.05.2005)
 Киселёв Леонид Георгиевич (06.05.2005 — 06.05.2006)
 Качалов Юрий Алексеевич (06.05.2006 — 26.03.2007)

Примечания

Ссылки 
 Роман Кириченко. «Энергия» ностальгии, или Верните мне мой хоккейный 2007-й // Сайт «Всё 42».

Хоккейные клубы России
Хоккейные клубы России, прекратившие существование
Спортивные клубы Кемерова